Morgan County kan syfta på ett antal olika countyn i USA

 Morgan County, Alabama
 Morgan County, Colorado
 Morgan County, Georgia
 Morgan County, Illinois
 Morgan County, Indiana
 Morgan County, Kentucky
 Morgan County, Missouri
 Morgan County, Ohio
 Morgan County, Tennessee
 Morgan County, Utah
 Morgan County, West Virginia